Fragment kan syfta på:

 Fragment (skrift) – bevarade delar av äldre skrifter
 Fragment (musikalbum) – musikalbum med Den akademiska damkören Linnea och Linköpings Akademiska Orkester